

Anno 
 1842 – (MDCCCXLII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1842 a.C.

Matematica 
 1842 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1842 Hynek – asteroide della fascia principale del sistema solare